Берет:
 Берет — мягкий головной убор без козырька.

Топоним 
 Берет — () — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Армор.